L'Hypo Group Tennis International 1993 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 13ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte della categoria World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1993. Si è giocato a Genova in Italia, dal 14 al 20 giugno 1993.

Campioni

Singolare 

 Thomas Muster ha battuto in finale  Magnus Gustafsson 7-6(3), 6-4

Doppio

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez hanno battuto in finale  Mark Koevermans /  Greg Van Emburgh 6–3, 7–6

Collegamenti esterni 

 
ATP Tour 1993